Siergiej Osipow – rosyjski hokeista
 Siergiej Osipow – rosyjski piłkarz
 Siergiej Osipow – rosyjski żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu